Hjalmar Abelin (1817-1893), médecin suédois ;
 Jean-Philippe Abelin, (1584 x 1600 - 1634, 1637 ou 1646) historien français ;
 Jean-Pierre Abelin, (1950-) homme politique français ;
 Pierre Abelin, (1909-1977), homme politique français.

Homonymie de patronyme